Андре Бегеманн і Мартін Еммріх були чинними чемпіонами, але цього разу Бегеманн не брав участі. Еммріх грав у парі з Крістофером Касом. Вони досягли фіналу, де поступилися парі Сантьяго Гонсалес і Скотт Ліпскі з рахунком 7-5, 4-6, [10-3].

Сіяні пари 

 Трет Х'юї /  Домінік Інглот (1-ше коло)
 Джеймі Маррей /  Джон Пірс (півфінал)

 Сантьяго Гонсалес /  Скотт Ліпскі (чемпіони)
 Томаш Беднарек /  Лукаш Длуги (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Факундо Аргуельйо /  Мануель Пенья Лопес (1-ше коло)

  Душан Лайович /  Єнь-Сунь Лу (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Düsseldorf Open
Світовий Тур ATP 2014